Нижче представлено список основних бібліотек JavaScript.

Для роботи з DOM 
 Dojo Toolkit
 jQuery
 midori
 MooTools
 Prototype JavaScript Framework
 React.js
 YUI Library

Графічні, візуалізатори (працюють з canvas або SVG) 
 AnyChart
 D3.js
 Highcharts
 EaselJS, part of CreateJS
 JavaScript InfoVis Toolkit
 p5.js
 Pixi.js
 Plotly
 Processing.js
 Raphaël
 SWFObject
 Three.js
 Velocity.js
 WhitestormJS

Для інтерфейсу (віджети) 
 Ext JS з Sencha
 AngularJS (фреймворк)
 Bootstrap
 DHTMLX
 Dojo Widgets
 ZURB Foundation
 Polymer paper elements від Google
 jQuery UI
 jQWidgets
 Ignite UI від Infragistics
 Kendo UI від Telerik
 Wijmo 5 від GrapeCity
 OpenUI5 від SAP
 qooxdoo
 SmartClient
 Webix
 WinJS
 Vue.js (https://vuejs.org/ )

Більше не розробляються 
 Ample SDK
 Glow
 Lively Kernel
 Script.aculo.us
 YUI Library

JavaScript/Ajax 
 Google Closure Library
 Joose
 JsPHP
 Microsoft's Ajax library
 MochiKit
 PDF.js
 Rico
 Socket.IO
 Spry framework
 Underscore.js
 textproc.js

Системи шаблонів 
 Cascade Framework
 Handlebars
 jQuery Mobile
 Mustache

Тестування 
 Jasmine
 Mocha
 QUnit
 Unit.js

Для побудови вебдодатків (MVC, MVVM) 
 AngularJS
 Backbone.js
 Cappuccino
 Chaplin.js
 Echo
 Ember.js
 Enyo
 Ext JS
 Google Web Toolkit
 JavaScriptMVC
 Knockout
 Meteor
 Mojito
 MooTools
 NodeJS
 Prototype JavaScript Framework
 React.js
 Rialto Toolkit
 SproutCore
 Wakanda Framework

Інші 
 Modernizr

Див. також 
 Ферймворк Ajax

Посилання 
 JSter, a community-driven catalog of the most useful javascript libraries. 
 Umut Muhaddisoglu (2 March 2009). «40 Useful JavaScript Libraries» . Smashing Magazine. Retrieved 16 April 2013. 
 «List of Really Useful JavaScript Libraries». W3Avenue. 25 May 2009. Retrieved 16 April 2013. 

Бібліотеки JavaScript
Списки:Програмне забезпечення